Bayard Veiller,  scénariste, réalisateur, producteur américain
 Anthony Veiller, scénariste et producteur de films américain
 Veiller est une ancienne commune de la Moselle et une ancienne commune allemande rattachée en 1974 à Merzig.

Voir aussi 
 Weiller